Siriri (dança) — dança típica da região Centro-Oeste do Brasil
 Siriri (Sergipe) — município brasileiro do estado de Sergipe
 Siriri (inseto) — fase da vida dos cupins, quando têm asas